A 2016-os ETRC olasz nagydíj volt a 2016-os kamion-Európa-bajnokság második fordulója. 2016. május 28-án és 29-én rendezték meg a Misano World Circuit Marco Simoncelli-n, Misano-ban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Érdekességek 
 A vasárnapi 3. és 4. futam nedves körülmények között zajlott le.

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Források 

Autóversenyzés Olaszországban
2016 a kamion-Európa-bajnokságban